Вторая лига Черногории по футболу () — вторая футбольная лига Черногории. В лиге участвуют 12 команд. Клубы, занявшие 1-е и 2-е места поднимаются в Первую лигу. Клубы, занявшие 11-е и 12-е места, вылетают во Третью лигу.

Чемпионы

Сводная таблица

Ссылки 
 Сайт Футбольного союза Черногории 
 Информация на rsssf.com

Футбольные соревнования в Черногории
Черногория